Vital Schwander ist der Name folgender Personen:

* Vital Schwander senior (1841–1909), Schweizer Politiker
 Vital Schwander junior (1884–1973), Schweizer Politiker